Björkegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Björkegölen (Augerums socken, Blekinge, 623565-149285), sjö i Karlskrona kommun, 
Björkegölen (Augerums socken, Blekinge, 624186-149921), sjö i Karlskrona kommun, 
Björkegöl (Bäckaby socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Björkegöl (Åseda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (11,8 ha)
Lilla Björkegöl, sjö i Alvesta kommun, 
Stora Björkegöl (Blädinge socken, Småland), sjö i Alvesta kommun, 
Stora Björkegöl (Lenhovda socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (4,4 ha)

Se även
Björkagöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn